Rathaus Bielefeld steht für folgende Rathäuser:

 Altes Rathaus (Bielefeld)
 Neues Rathaus (Bielefeld)